Fenja kan henvise til flere artikler:

Fenja (nordisk mytologi), en jættepige i nordisk mytologi. 
Fenja (pigenavn), et dansk pigenavn. 
Fenja (færge), en færge.